Александр Кейринкс (, род. 23 января 1600, Антверпен — 7 октября 1652, Амстердам) — фламандский художник эпохи барокко.

Жизнь и творчество 
Александр Кейринкс становится мастером в антверпенской гильдии художников (гильдия святого Луки) в 1619 году. Учился живописи в мастерской Абрахама Говартса, по примеру которого создавал малоформатные т. н. «кабинетные» лесные пейзажи в стиле Яна Брейгеля Старшего и Гиллиса ван Конингсло. В ранний период своего творчества А.Кейринс пишет также картины на историческую, библейскую и мифологическую тематики — как правило на фоне в маньеристском трёхцветном стиле исполненных пейзажей. Переехав в 1628 году в Голландию, художник живёт и работает в Утрехте, а затем и до конца своей жизни — в Амстердаме. Выезжал также в Англию, где занимался декорированием дворца короля Карла I. Фигуры людей и животных на полотнах Кейринкса часто выполнялись в сотрудничестве с художником Корнелисом ван Поленбургом.

Работа 
Кейринкс был пейзажистом, известен своими лесистыми пейзажами с изображениями английских замков и загородных домов.

Литература 
 Hans Devisscher, "Keirinckx [Carings; Cierings; Cierinx; Keerinckx; Keirincx; Keirings; Keyrincx], Alexander [Alexandre], " Grove Art Online. Oxford University Press, [accessed 11 November 2007].
 Hans Vlieghe (1998). Flemish Art and Architecture, 1585—1700. Pelican History of Art. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-07038-1

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 23 января
Родившиеся в 1600 году
Родившиеся в Антверпене
Умершие 7 октября
Умершие в 1652 году
Умершие в Амстердаме
Художники Фландрии
Художники барокко
Художники-пейзажисты Бельгии
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники золотого века Голландии